Cooperville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cooperville (Georgia)
 Cooperville (Mississippi)
 Cooperville (New York)

Siehe auch:
 Coopersville